Bridgeford je lahko:
 Bridgeford Flying Services
 Kim Bridgeford, pesnica 
 William Bridgeford, general

Glej tudi 
 Bridgford